Глазковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Глазковское сельское поселение — входит в Мичуринский район Тамбовской области
 Глазковское сельское поселение — входит в Оленинский район Тверской области